Jean Parmentier peut désigner :
 Jean Parmentier (1494-1529), navigateur, poète et humaniste français;
 Jean Parmentier (1883-1936), fonctionnaire, militaire et diplomate français.
.